Hakalehto hat folgende Bedeutungen:
 Hakalehto (Espoo), ein Wohngebiet in Espoo.

Hakalehto ist der Nachname folgender Personen:
 Elias Hakalehto (* 1961), finnischer Mikrobiologe, Biotechnologe, außerordentlicher Professor und Unternehmensleiter
 Ilkka Hakalehto (1936–2009), finnischer Historiker, Politiker und Präsidentschaftskandidat, erster Vorsitzender des Freien Finnischen Bundes
 Suvianna Hakalehto (* 1966), finnische Juristin, Professorin für Kinder- und Bildungsrecht an der Universität von Ostfinnland